Polibi és un cràter d'impacte situat en la part sud-est de la Lluna. Es localitza al sud-sud-est del cràter de major grandària Caterina, a l'àrea emmarcada per la cresta Rupes Altai. A certa distància al nord-est es troba la Mare Nectaris, amb els cràters inundats de lava Beaumont i Fracastorius.

El brocal de Polibi apareix lleugerament distès en el nord-est, amb un tall que travessa la paret nord, si ben només mostra signes menors d'erosió. El sòl interior és pla i gairebé sense trets destacables, i manca d'elevació central. Al sud i a l'est, el sistema de marques radials de Tycho travessa els cràters Polibi A i Polibi B, tots dos amb forma de bol.

Cràters satèl·lit 
Per convenció aquests elements són identificats en els mapes lunars posant la lletra en el costat del punt central del cràter que està més prop de Polibi.

Vegeu també 
 Llista de cràters lunars
 Selenografia

Referències

Enllaços externs 

 
 
 
 

Polibi
Polibi